Предприятие UzAuto Motors Powertrain — предприятие по производству бензиновых и би-топливных двигателей (бензин/газ) B-DOHC (Double Overhead Camshaft) второго поколения с рабочим объёмом 1,2 л и 1,5 л для автомобилей UzAuto Motors марки Chevrolet: Spark, Nexia 3, Cobalt, Lacetti.

История 
28 октября 2008 года Корпорация «General Motors» (далее GM) и АО «Узавтосаноат» подписали соглашение о создании совместного предприятия «Дженерал Моторс Пауэртрейн-Узбекистан», завода по производству двигателей.

В июле 2011 года «Дженерал Моторс Пауэртрейн-Узбекистан» произвел свой первый двигатель и начал серийное производство.

В 2014 году компания получила сертификат качества «ISO 9001» и внедрила систему экологического менеджмента и получила международный сертификат «ISO 14001»

В 2015 году компания достигнула уровня интегрированного качества Дженерал Моторс по системе GMS (Глобальная система производства) «BIQ 3»

В 2018 году компания достигнула уровня интегрированного качества Дженерал Моторс по системе GMS (Глобальная система производства)«BIQ 4»

В 2018 году на завод внедрена система энергетического менеджмента «ISO 50001».

В октябре 2019 года АО «Узавтосаноат» и GM перешли на новый этап сотрудничества от совместного предприятия к структуре Альянса, чтобы отразить развитие автомобильной промышленности Узбекистана.

1 ноября 2019 года «Дженерал Моторс Пауэртрейн-Узбекистан» был переименован в «УзАвто Моторс Пауэртрейн».

100 % акций компании принадлежат ООО «UzAuto Passenger Vehicles Management», которое входит в состав АО «Узавтосаноат».

24 Июля 2020 года «UzАutoMotorsPowertrain» произвел свой юбилейный 1 000 000-й двигатель.

Производство 
«УзАвто Моторс Пауэртрейн» также специализируется на производстве основных компонентов двигателей, таких как: коленчатый вал, блок цилиндров и головка блока цилиндров, которые являются частью производственного процесса завода.

Продукция отвечает требованиям по стандартам качества и системе производства General Motors — GMS (Глобальная система производства). Компания является первым и единственным заводом по производству алюминиевых головок блока цилиндров в Центральной Азии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Производители двигателей
Предприятия Узбекистана